Dynastes hercules subsp. paschoali, popularmente designado como besouro-de-chifre, é uma subespécie da espécie besouro-hércules (Dynastes hercules), inseto coleóptero da família dos escarabeídeos (Scarabaeidae), ou seja, dos escaravelhos. Em 2005, foi classificado como criticamente em perigo na Lista de Espécies da Fauna Ameaçadas do Espírito Santo; em 2017, como vulnerável na Lista Oficial das Espécies da Fauna Ameaçadas de Extinção do Estado da Bahia; e em 2018, como quase ameaçado na Lista Vermelha do Livro Vermelho da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).

Dynastes
Fauna da Mata Atlântica
Insetos do Espírito Santo (estado)

Espécies citadas no Livro Vermelho da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção
Espécies citadas na Lista de Espécies da Fauna Ameaçadas do Espírito Santo
Espécies citadas na Lista Oficial das Espécies da Fauna Ameaçadas de Extinção do Estado da Bahia